Grozdanoski () ist der Familienname folgender Personen:

 Ratomir Grozdanoski (* 1959), mazedonischer mazedonisch-orthodoxer Theologe
 Vlatko Grozdanoski (* 1983), mazedonischer Fußballspieler